By socken kan syfta på:

 By socken, Dalarna
 By socken, Värmland